Wiktor Lasarew ist der Name folgender Personen:

* Wiktor Andrejewitsch Lasarew (1918–2007), sowjetischer bzw. russischer Filmschauspieler
 Wiktor Nikititsch Lasarew (1897–1976), russisch-sowjetischer Kunsthistoriker und Autor